El municipio de Oakland (en inglés: Oakland Township) es un municipio ubicado en el condado de Burt en el estado estadounidense de Nebraska. En el año 2010 tenía una población de 148 habitantes y una densidad poblacional de 2,05 personas por km².

Geografía 
El municipio de Oakland se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 72.02 km², de la cual 71,61 km² corresponden a tierra firme y (0,57 %) 0,41 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 148 personas residiendo en el municipio de Oakland. La densidad de población era de 2,05 hab./km². De los 148 habitantes, el municipio de Oakland estaba compuesto por el 100 % blancos. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Nebraska
Localidades del condado de Burt